Auferstanden aus Ruinen (en alemán: Resucitados de las ruinas) fue el himno nacional de la República Democrática Alemana (RDA) entre 1949 y 1990. La canción fue escrita en 1949. La letra es del poeta comunista Johannes R. Becher, quien después sería Ministro de Cultura de la RDA; y la melodía es del compositor Hanns Eisler. La intención era que llegara a ser un himno nacional alemán. En la práctica, funcionó como himno nacional de la RDA. De 1972 hasta enero de 1990 oficialmente solo se tocaba en versión instrumental, sin letra.

Historia 

Becher incidía en la reconstrucción del país tras la Segunda Guerra Mundial y en la unificación de Alemania, pero el contexto político de la Ostpolitik de la RFA y el mutuo reconocimiento diplomático entre la RDA y la RFA en 1973 causó que la letra original dejase de ser utilizada en actos oficiales.

Dejó de ser himno oficial con la reunificación alemana, pasando a ser himno de la Alemania unificada el hasta entonces himno de la República Federal de Alemania (RFA), Deutschlandlied. El entonces primer ministro de la RDA, Lothar de Maizière, propuso que "Auferstanden aus Ruinen" ocupara su lugar, propuesta que fue rechazada por el Canciller de la RFA, Helmut Kohl. Tras la reunificación alemana, el último canciller de la RDA, Lothar de Maiziere, propuso que la letra del Auferstanden aus Ruinen se integrase al himno nacional del país unificado, pero tal propuesta fue rechazada. Como resultado el himno nacional de la RDA pasó a ser únicamente un archivo histórico de la música alemana, sin embargo los que vivieron en la antigua RFA poco conocen de la trascendencia de este himno patriótico.

Letra

En alemán

Traducción al castellano
Resucitados de entre las ruinas
con la vista puesta en el futuro,
déjanos servirte para [hacer] el bien,
patria unida, nuestra Alemania.
Se ha de superar la antigua miseria
y la superaremos unidos
hemos de conseguir que el sol,
hermoso como nunca antes,
𝄆 Brille sobre Alemania. 𝄇

Felicidad y paz le sean dadas
a Alemania, nuestra patria.
Todo el mundo anhela la paz,
tendedle a los pueblos vuestra mano.
Si nos unimos como hermanos,
derrotaremos al enemigo del pueblo.
¡Que brille la luz de la paz!
Que nunca más una madre
𝄆 Llore por su hijo. 𝄇

Aremos, construyamos,
aprended y producid como nunca antes,
y, confiando en su propia fuerza,
se alzará una generación libre.
Juventud alemana, aunando en ti 
las mejores ambiciones de nuestro pueblo
serás para Alemania nueva vida.
Y el sol, hermoso como nunca,
𝄆 Brillará sobre Alemania. 𝄇

Referencias

Enlaces externos 

 Auferstanden aus Ruinen en mp3
 Auferstanden aus Ruinen en QuickTime
 Auferstanden aus Ruinen en Real Audio streaming
 Auferstanden aus Ruinen, versión punk realizada por MIA para la película Führer Ex.

Alemania, República Democrática
Himno nacional
Himno nacional
Himnos de Alemania
Música en 1949
Alemania en 1949
Alemania en 1990